La Deildabikar 2015 è stata la 20ª edizione del torneo. È iniziata il 13 febbraio 2015 ed è terminata il 23 aprile 2015. L'FH Hafnarfjörður è la squadra campione in carica, avendo vinto il trofeo per la sesta volta nella sua storia nella passata edizione.

Il Breiðablik ha vinto il torneo per la seconda volta nella sua storia dopo aver sconfitto il KA Akureyri per 1-0 nella finale del 23 aprile.

Formula 
Al torneo partecipano 24 squadre, ossia le 12 squadre partecipanti alla Úrvalsdeild 2015 e le 12 squadre partecipanti alla 1. deild karla 2015.
Le 24 squadre sono state suddivise in due urne a seconda del campionato di appartenenza e sorteggiate in 3 gruppi da 8 squadre ciascuno, 4 per ciascuna urna. Ogni squadra affronta le altre una volta sola per un totale di 7 giornate. Si qualificano alla fase finale le prime due classificate e le due migliori seconde.
Tutte le partite della fase a gruppi e della fase finale sono disputate in stadi al coperto.

Fase a gironi 
Le partite sono state giocate dal 13 febbraio 2015 all'11 aprile 2015.

Girone A 

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri: 1) punti conquistati, 2) differenza reti generale, 3) reti totali realizzate, 4) punti conquistati negli scontri diretti, 5) differenza reti negli scontri diretti, 6) reti realizzate negli scontri diretti, 7) sorteggio

Girone B 

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri: 1) punti conquistati, 2) differenza reti generale, 3) reti totali realizzate, 4) punti conquistati negli scontri diretti, 5) differenza reti negli scontri diretti, 6) reti realizzate negli scontri diretti, 7) sorteggio

Girone C 

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La classifica viene stilata secondo i seguenti criteri: 1) punti conquistati, 2) differenza reti generale, 3) reti totali realizzate, 4) punti conquistati negli scontri diretti, 5) differenza reti negli scontri diretti, 6) reti realizzate negli scontri diretti, 7) sorteggio

Quarti di finale 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 aprile 2015

Semifinali 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 aprile 2015

Finale

Tabellone (dai quarti)

Note

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 2015
Deildabikar